Masa est le nom d'une pâte alimentaire obtenue par nixtamalisation du maïs.
 Les langues masa, un groupe de langues tchadiques.
 Festival MASA (Marché des arts du spectacle africain), festival de théâtre à Abidjan.
 MASA est un sigle qui peut signifier « Mesures Actives de Sûreté Aérienne » (dans le domaine du contrôle aérien militaire).
 Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en France.

Notes et références

Voir aussi 
 Maša est la forme slovène du prénom Macha.